Iwami (plaats) - plaats in Japan
 Iwami (provincie) - voormalige provincie in Japan
 Iwami (schip) - Japans slagschip, gebruikt in de Russisch-Japanse oorlog